Черри (от  — вишня) — многозначный термин.

Фамилия 
 Черри, Альберто (род. 1996) — итальянский футболист.
 Черри, Джейк (род. 1996) — американский актёр.
 Черри, Джонатан (род. 1977) — канадский актёр.
 
 Черри, Игл-Ай (род. 1967) — шведский музыкант.
 Черри, Кэролайн Джэнис (род. 1942) — американская писательница-фантаст.
 Черри, Марк (род. 1962) — американский сценарист, режиссёр и продюсер.
 Черри, Моки (1943—2009) — шведская художница и дизайнер.
 Черри, Нене (род. 1964) — шведская певица и композитор.
 Черри, Тревор (1948—2020) — английский футболист и тренер.
 Черри, Эдвард Колин (1914—1979) — британский учёный, изучавший когнитивность.
 Черри, Эднер (род. 1982) — багамский боксёр-профессионал.
 Черри, Эмма Ричардсон (1859—1954) — американская художница.

Составная фамилия 
 Черри-Гаррард, Эпсли (1886—1959) — британский полярный путешественник, участник экспедиции Р. Скотта в Антарктику в 1910—1913 годах.

Псевдоним 
 Черри (настоящее имя Кара Элизабет Дрю; род. 1975) — американский рестлер и валет.
 Черри Бомб (настоящее имя Лора Деннис; род. 1987) — канадская женщина-рестлер.
 Черри Джул (род. 1985) — российская порноактриса.
 Черри Кисс (настоящее имя Ивана Славкович; род. 1992) — сербская порноактриса.

Топоним 
 Черри — административно-территориальный округ в штате Небраска, США.
 Черри — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Черри-Гров — тауншип в округе Гудхью, Миннесота, США.
  — несколько рек и населённых пунктов США.
 Черри-стрит — улица в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк.

Фильмы 
  — американский фильм 2012 года.
 «Черри» — американский фильм Энтони и Джо Руссо 2021 года.
 «Черри-2000» — фантастический фильм 1987 года с Мелани Гриффит и Дэвидом Эндрю в главных ролях.
 «Убийства в Черри-Фолс» — американский фильм ужасов 2000 года режиссёра Джеффри Райта.

Прочее

См. также 
 Шерри
 Томат черри — разновидность томатов с мелкими плодами
  — топоним США